What's My Name? o What's My Name puede referirse a:

 «What's My Name?» (2010), una canción de Rihanna
 «What's My Name?» (1993), una canción de Snoop Doggy Dogg
 What's My Name (2019), un álbum de Ringo Starr